Томас Харрис (; 18 сентября 1905 — март 1985), также известный как Том Харрис () или Томми Харрис () — английский футболист, нападающий.

Футбольная карьера  
Начал футбольную карьеру в любительском клубе «». В июне 1926 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». В основном составе дебютировал 30 октября 1926 года в выездном матче Первого дивизиона против «Вест Хэм Юнайтед» на стадионе «Болейн Граунд». 9 февраля 1927 года забил свой первый (и единственный) гол за «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче против «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд». Всего в сезоне 1926/27 провёл за команду 4 матча и забил 1 мяч (все — в Первом дивизионе). В следующем сезоне в основном составе не появлялся, и в июле 1928 года покинул клуб.

В сезоне 1928/29 выступал за «Уиган Боро» в Третьем северном дивизионе, сыграв за него 28 матчей и забив 8 мячей. В сезоне 1929/30 выступал сначала за «Ротерем Юнайтед» (6 матчей, 1 гол), а затем за «Кру Александра», за который продолжил играть и в последующем сезоне. Впоследствии играл за «Чорли» в .

Умер в марте 1985 года.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 
 Профиль на сайте 11v11.com 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Уиган Боро»
Игроки ФК «Ротерем Юнайтед»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Чорли»